Алкалай — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алкалай, Иехуда (1798—1878) — сефардский раввин, каббалист, один из провозвестников сионизма.
 Алкалай, Олга (1907—1942) — югославский сербский адвокат, партизанка Народно-освободительной войны Югославии.